Дехри (, ) — город в юго-западной части штата Бихар, Индия, на территории округа Рохтас.

География 
Абсолютная высота — 98 метров над уровнем моря. Расположен на берегу реки Сон (приток Ганга), в 17 км к востоку от административного центра округа, города Сасарам.

Население 
По данным на 2013 год численность населения составляет 153 661 человек.

Динамика численности населения города по годам:

Транспорт 
Через город проходит национальное шоссе № 2. Имеется железнодорожное сообщение.

Примечания 

Города Бихара